JBS kan være en forkortelse for:
 JBS S.A. - en brasiliansk kødkoncern, som er verdens største.
 JBS Textile Group A/S – et dansk undertøjsfirma.
 Janderup Billum Samarbejde – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.